

Biografia
Ha studiato in particolare la storia d'Italia dei primi decenni del Novecento. Nel suo volume The Seizure of Power: Fascism in Italy (La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929) pose l'accento sull'incidenza che il fascismo ebbe nella società italiana 
È stato professore di storia all'University of Reading, (1976-79); direttore del Research Institute, Bologna (1980-85); docente associato del Center for European Studies all'Harvard University (1987); membro dell'Institute for Advanced Study di Princeton (1985-86); professore di Storia europea all'Università di Pisa (1990-2000);
professore al Dipartimento di Storia, Università della California a Berkeley (1997-2000).

Insegna Storia e studi europei al Johns Hopkins University SAIS Europe (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) di Bologna.

Ascendenza

Opere
La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929 (orig. The Seizure of Power), Laterza, Roma-Bari, 1974
Italian fascisms from Pareto to Gentile, Harper & Row, 1975
Cause e caratteristiche della violenza fascista, in Bologna '20, Bologna, Cappelli, 1982
Liberal and fascist. Italy, 1900-1945, Oxford University Press, 2002

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Storici del Fascismo